Schmidtsdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schmidtsdorff (1878–1943/1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Horst Schmidtsdorff, deutscher Landrat 
 Michael Schmidtsdorff (* 1970), deutscher Dirigent